I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love er debutalbummet fra rock-bandet My Chemical Romance.

Numre 
 "Romance" – 1:02
 "Honey, This Mirror Isn't Big Enough for the Two of Us" – 3:51
 "Vampires Will Never Hurt You" – 5:26
 "Drowning Lessons" – 4:23
 "Our Lady of Sorrows]" – 2:05
 "Headfirst for Halos" – 3:28
 "Skylines and Turnstiles" – 3:23
 "Early Sunsets Over Monroeville" – 5:05
 "This Is the Best Day Ever" – 2:12
 "Cubicles" – 3:51
 "Demolition Lovers" – 6:06

Singler 
 Honey, This Mirror Isn't Big Enough For The Two Of Us
 Vampires Will Never Hurt You

Debutalbum fra USA
My Chemical Romance-album
Debutalbum fra 2002